

Persone 
 Bernardo Guadagni – banchiere e politico italiano
 Carlo Alfonso Guadagni – fisico italiano
 Gaetano Guadagni – cantante italiano
 Giovanni Antonio Guadagni –  cardinale e vescovo cattolico italiano
 Leopoldo Andrea Guadagni – giurista italiano
 Pietro Guadagni Torrigiani – nobile italiano
 Tommaso Guadagni – mercante italiano del XVI secolo

Edifici storici 
 Palazzo Guadagni – palazzo rinascimentale di Firenze, in piazza Santo Spirito.
 Palazzo di San Clemente (Casino Guadagni) – edificio storico di Firenze, situato in via Pier Antonio Micheli 2.
 Palazzo Strozzi di Mantova (ex Palazzo Sacrati; Guadagni-Strozzi di Mantova) – Firenze, in pza del Duomo 10
 San Martino della famiglia Guadagni – cappella della Basilica della Santissima Annunziata a Firenze.
 Villa di Masseto – casa natale della famiglia Gudagni, in località Lubaco, Pontassieve (FI).

Pagine correlate 
Guadagno